Prychoďko či Prichoďko (přechýleně Prychoďková/Prichoďková, , Prychoďko; , Prichoďko) je ukrajinské příjmení. V češtině znamená „ten, kdo odněkud přišel“, „nemístní“, „cizinec“.

Nositelé příjmení
 Anastasija Prychoďková (1987) – ukrajinská a ruská zpěvačka
 Sergej Alexandrovič Prichoďko – sovětský a ruský fotbalista a trenér
 Sergej Eduardovič Prichoďko – sovětský a ruský diplomat
 Sergej Sergejevič Prichoďko – ruský a ukrajinský fotbalista
 Viktor Mykolajovyč Prychoďko – ukrajinský filmový režisér, scenárista, producent

Externí odkazy